Lindbeck ist der Name von
 Assar Lindbeck (1930–2020), schwedischer Ökonom
 George Lindbeck (1923–2018), amerikanischer Theologe (evangelisch) und Kirchenhistoriker